Panorama je lahko:
 pogled na pokrajino z višje točke z razgledom na vse strani
 panorama, slika vedute pokrajine
 Panorama, informativna oddaja TV Slovenija
 Panorama, Ptuj (četrtna skupnost)

Zunanje povezave 
 Panorame slovenskih gora na Hribi.net